Дживан Недунчежиян (; род. , Ченнаи, Индия) — индийский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде.

Общая информация 
Мать — Кальяни Мативанан — профессор английского языка. Есть сестра Свапна Мативанан.

Дживан начал занятия теннисом в возрасте 4 лет, благодаря влиянию дедушки. Любимый турнир — Уимблдон; любимое покрытие — хард. Кумиром в мире спорта в детстве были теннисисты Патрик Рафтер и Ллейтон Хьюитт.

Со 2 апреля 2017 года женат на Нехе Трипати.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (14)

Победы (7)

Поражения (7)

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (52)

Победы (31)

Поражения (21)

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Индии